Mouzinho de Albuquerque (ou Mousinho de Albuquerque) é um nome de família comum aos seguintes indivíduos: 
 António Mouzinho de Albuquerque (1661-1729), nobre e clérigo, o primeiro deste apelido.
Pedro Mamede Mouzinho de Albuquerque (1693-1754), administrador.
António Pedro Mouzinho de Albuquerque (1731-1783), militar.
 João Pedro Mouzinho de Albuquerque (1736-18??), magistrado.
Pedro Mouzinho de Albuquerque (1787-18??), político.
 
 João Pereira Mouzinho de Albuquerque Cota Falcão (1818-18??), militar.
 
 Henrique Augusto Pereira Mouzinho de Albuquerque (1864-a. 1934), diretor postal.
 Fernando Pereira Mouzinho de Albuquerque Cota Falcão (1850-19??), militar.
 João Pereira Mouzinho de Albuquerque Cota Falcão (1855-1914), militar.
 Fernanda Pereira de Faria Mouzinho de Albuquerque (1899-1970), escritora, poetisa e conferencista.
 Luís Pereira Mouzinho de Albuquerque Cota Falcão (1825-1886), militar.
 
 Luís Maria Salema Mouzinho de Albuquerque (1884-19??), militar.
 João de Vilas-Boas Mouzinho de Albuquerque (1911-19??), militar.
 
 
 Fernando de Castro Pereira Mouzinho de Albuquerque e Cunha (1908-1997), diplomata e genealogista.
 António Pereira Mouzinho de Albuquerque Cota Falcão (1829-1858), militar, Capitão-Mor de Bissau.
 Luís da Silva Mouzinho de Albuquerque (1792-1846), militar e homem de Estado do liberalismo.
Fernando Luís Mouzinho de Albuquerque (tenente-coronel) (1817-1890), militar, escritor, jornalista e político.
Maria Benedita Mouzinho de Albuquerque de Faria Pinho (c. 1869-1939), feminista e republicana.
 Luís da Silva Mouzinho de Albuquerque (c. 1843-1920), funcionário público e comandante da polícia.
 José Diogo Raposo Mouzinho de Albuquerque (1849-1924), militar.
 Fernando Luís Mouzinho de Albuquerque (coronel) (1874-1942), militar.
 José Paulino Marecos Mouzinho de Albuquerque (1886-1965), militar e cavaleiro olímpico.
 Brás Mouzinho de Albuquerque (1859-1922), militar.
 
 José Manuel Cipriano Mouzinho de Albuquerque Duarte, político.
 Mécia Mouzinho de Albuquerque (1860/1870-1961), poetisa.
 
 Fernando Júlio Mouzinho de Albuquerque Borges, militar.
 Mafalda Mouzinho de Albuquerque (1874-?), poetisa.
 José Diogo Mascarenhas Mouzinho de Albuquerque (1824-1872), militar e governador.
 Joaquim Augusto Mouzinho de Albuquerque (1855-1902), militar, captor do Gungunhana, patrono da Cavalaria.
 João Mouzinho de Albuquerque (1797-1881), administrador.

Lugares 
 Mouzinho de Albuquerque - nome antigo da sede da Circunscrição de Macanga, Moçambique.
 Avenida Mouzinho de Albuquerque - nome de arruamento de diversas cidades portuguesas.
 Rua Mouzinho de Albuquerque - nome de arruamento de diversas cidades portuguesas.
 Praça Mouzinho de Albuquerque - nome de arruamento de diversas cidades portuguesas.
 Largo Mouzinho de Albuquerque - nome de arruamento de diversas cidades portuguesas.

Desambiguação